Johannes Andreae ist der Name folgender Personen:

* Johannes Andreae (Rechtsgelehrter) (~1270–1348), italienischer Rechtsgelehrter und Kanonist
 Johannes Andreae, Jan Ondřejův (~1375–1456), tschechischer Mathematiker, Astronom und Arzt
 Johannes Andreae (Theologe) (1554–1601), deutscher lutherischer Pfarrer und Theologe
 Johannes Andreae (Poet) (1582/1589–1638), deutscher Pfarrer und Poet 
 Johannes Andreae (Kaufmann) (1780–1850), deutscher Spezerei- und Farbwarenhändler und Bankier